André Dassary (dont le nom véritable est André Deyhérassary), né à Biarritz le  et mort dans la même ville le , est un chanteur d'opérette basque français ;
 Evelyne Dandry, de son vrai nom Evelyne Deyhérassary, née le  à Bordeaux (Gironde), est une actrice française et fille du précédent.
Patronyme basque